Hergershausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Hergershausen (Alheim), Ortsteil von Alheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Nordhessen
 Hergershausen (Babenhausen), Stadtteil von Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Südhessen